Spurlos steht für:

 Spurlos, US-amerikanischer Film von George Sluizer aus dem Jahr 1993
 Spurlos, französisch-belgischer Film von Grégoire Vigneron aus dem Jahr 2010
 Spurlos, deutsche Fernsehserie aus den Jahren 1992 bis 1994
 Spurlos – Die Entführung der Alice Creed, britischer Film von J Blakeson aus dem Jahr 2009
 Spurlos: Ein Sturm wird kommen, australisch/irischer Film von Kim Farrant aus dem Jahr 2015
 Kommissarin Lucas – Spurlos, deutscher TV-Krimi
 Die Spurlosen, Hörspiel von Heinrich Böll (1957)

Siehe auch:
 Spurlos verschwunden
 Ohne jede Spur